Reykjanes peut désigner :
 la Reykjanesskagi ou péninsule de Reykjanes, une péninsule d'Islande ;
 le Reykjanes, un cap marquant l'extrémité Sud-Ouest de la Reykjanesskagi ;
 le phare de Reykjanes, un phare d'Islande situé sur le Reykjanes ;
 la centrale géothermique de Reykjanes, une centrale géothermique située sur le Reykjanes ;
 la dorsale de Reykjanes, une dorsale constituant une portion de la dorsale médio-atlantique, dans le prolongement de la Reykjanesskagi ;
 la ceinture volcanique de Reykjanes, une région volcanique d'Islande regroupant plusieurs centres éruptifs ;
 le Reykjanes, système volcanique en Islande ;
 Reykjanesbær, une municipalité d'Islande de la région de Suðurnes.